Étables  o Estables (Ardecha) , municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Étables-sur-Mer, municipi al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya, França)
 Cantó d'Étables-sur-Mer, divisió administrativa al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya, França)
 Saint-Germain-d'Étables, municipi francès situat al departament del Sena Marítim i a la regió de Normandia, França)